Приют «Фишт» — туристский приют, расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря на территории Кавказского заповедника, на туристской тропе 30 всесоюзного маршрута между перевалами Армянский и Белореченский.

Поляна, на которой расположен приют, очень живописна, по ней протекает река Белая, а с северо-западной стороны расположены вершины Фишт-Оштенского массива. Приют включает в себя домики для туристов и площадки для разбивки палаточных лагерей. Стоянки туристов в других частях заповедника запрещены. На приюте оборудованы места для кострищ, душевая, киоск. С 2021 года мусор (металлические банки, пластик, стекло, использованные газовые баллоны) необходимо выносить с территории заповедника до урны самостоятельно.

Некоторые туристы остаются здесь на несколько дней, чтобы осмотреть ледники Малого и Большого Фишта и совершить восхождение на горы Фишт и Оштен.

Галерея 

Турбазы
Горные приюты России